Серге́й Сини́цын:
 Синицын, Сергей Вячеславович (род. 1972) — белорусский футболист, вратарь.
 Синицын, Сергей Павлович (род. 1952) — советский велогонщик.
 Синицын, Сергей Яковлевич (1932—2017) — советский, российский дипломат, писатель.